Christian Agerskov kan henvise til flere personer:

 Christian Pedersen Agerskov (1714-1789) – deputeret i Finanskollegiet (også skrevet Aggerskov)
 Christian Agerskov (skolemand) (1809-1892) – professor og lærer i dansk ved Søofficersskolen og Efterslægtselskabets Skole (fulde navn: Christian Vilhelm Hass Agerskov)
 Christian Agerskov (ingeniør) (1859-1928) – dansk ingeniør (fulde navn: Jørgen Christian Michael Agerskov)